Adrian Smith (košarkaš), američki profesionalni košarkaš
Adrian Smith (glazbenik), engleski glazbenik